2 miejscowości w Polsce: 
 Niwica – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno 
 Niwica – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel